Житомирский областной комитет КП Украины () - орган управления  Житомирской областной партийной организацией КП Украины (1937-1991 годы).

Житомирская область образована 22 сентября 1937 года из восточных районов Киевской области. Центр - г. Житомир.

Первые секретари обкома 
 09.1937-02.1938 Максимов, Николай Антонович (первый секретарь оргбюро ЦК КП(б)У по Житомирской области)
 02-12.1938 Максим Авксентьевич Диденко (02-05.1938 первый секретарь оргбюро ЦК КП(б)У по Житомирской области)
 12.1938-08.1939 Михаил Сергеевич Гречуха
 08.1939-07.1941 Михаил Алексеевич Сыромятников
 07.1941-05.1943 (подпольный) Шелушков, Григорий Иванович
 05.1943-01.1944 (подпольный) Маликов, Степан Фёдорович
 1944 и.о. Колесников, Дмитрий Тихонович
 1944-1949 Моисей Семёнович Спивак
 1949-1951 Сергей Филиппович Костюченко
 1951 Ростислав Владимирович Бабийчук
 1951-05.1952 Борис Сергеевич Шарков
 05.1952-05.1957 Алексей Фёдорович Фёдоров
 05.1957-02.1961 Михаил Михайлович Стахурский
 02.1961-01.1963 Михаил Константинович Лазуренко
 01.1963-12.1964 (сельский) Михаил Константинович Лазуренко
 01.1963-12.1964 (промышленный) Константин Павлович Терехов
 12.1964-13.05.1968 Михаил Константинович Лазуренко
 13.05.1968-23.05.1978 Константин Павлович Терехов
 23.05.1978-18.12.1989 Василий Михайлович Кавун
 18.12.1989-26.08.1991 Владимир Григорьевич Фёдоров

Литература 
Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю.В. Горячев. М., 2005.

Областные и окружные комитеты КП Украины
XX век в Житомирской области